Ива́н Гуля́ев:
 Гуляев, Иван Андреевич (1890 — после 1946) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гуляев, Иван Иванович (1922—1998) — Герой Советского Союза.